Gia Định steht für:

 den von den 1690er- bis 1860er-Jahren offiziellen Namen der Stadt Saigon, siehe Ho-Chi-Minh-Stadt
 eine historische Bezeichnung für das südliche Drittel Vietnams, siehe Nam Bộ
 Zitadelle Gia Định, eine abgetragene Zitadelle
 Gia Định (Provinz), eine von 1832 bis 1976 bestehende Provinz um Saigon
 den Provinzhauptort, entspricht dem Stadtbezirk Bình Thạnh